Baris kan avse:

 Baris (fartyg) – en typ av antikt egyptiskt nilfartyg 
 Baris (skalbaggar) – ett skalbaggssläkte 
 Barış ve Demokrasi Partisi – ett politiskt parti i Turkiet

Personer
 Barış Manço (1943–1999), en turkisk sångare

Geografi 
 Baris, Egypten, en oas i Egypten 
 Ar Baris – ett periodiskt vattendrag i Etiopien 
 ‘Ayn Bārīs al Qiblīyah – en källa i Egypten 
 Bukit Baris – ett berg i Indonesien